Hauptstraße 9 steht für:

 Hauptstraße 9/11 (Karlstadt)
 Hauptstraße 9 (Frickenhausen am Main)